Pedro de Borbón (1438 - Moulins (Allier); 1503), noble francés, hijo de Carlos I de Borbón e Inés de Borgoña. Contrajo matrimonio con la hija de Luis XI, Ana de Francia. Su suegro, el rey, lo nombró conde de La Marche. Junto a su esposa fue el regente de su sobrino Carlos VIII de Francia.

La muerte de su hermano Juan II de Borbón y la renuncia a los derechos de su otro hermano Carlos en 1488, le convirtieron en conde de Clermont, conde de Forez, duque de Borbón, duque de Auvernia, barón de Roannais y príncipe de Dombes.

Su hijo Carlos murió soltero y sin hijos, por lo que su propia muerte en 1503 convirtió a su hija Susana y su esposo Carlos de Borbón-Montpensier en sus herederos.

Bibliografía 
 Pierre Pradel, Anne de France (1461-1522), Paris, rééd., 1986.
 André Recoules, Le duc Pierre II de Bourbon, 1438-1503 : le duc méconnu, Moulins, 2008.

Enlaces externos 

Regentes de Francia
Nacidos en Moulins (Allier)
Pedro 02
Pedro 02
Duques de Borbón del siglo XVI